Sânmărtean:
 Lucian Iulian Sânmărtean (n. 1980, Bistrița), un fotbalist român
 Dinu Sânmărtean (n. 1981, Bistrița), un jucător român de fotbal

Vezi și 
 Sânmartin

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania
Împrumuturi lingvistice din maghiară